Ludwichowo bezeichnet Dörfer in Polen:

Dörfer im Powiat Tucholski der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Ludwichowo (Cekcyn) (dt. Ludwigsthal), Dorf der Gmina Cekcyn im Powiat Tucholski
 Ludwichowo (Kęsowo), Dorf der Gmina Kęsowo im Powiat Tucholski
 Ludwichowo (Łasin) (dt. Hermannsdorf), Dorf der Gmina Łasin im Powiat Grudziądzki
Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Ludwichowo (Lubawa) (dt. Ludwigsthal), Dorf der Gmina Lubawa